Cet arbre généalogique présente les ancêtres mythiques de Nyikang, le fondateur de la nation Shilluk, une ethnie du Nord-Est de la république sud-soudanaise. Cette reconstitution a été réalisée à partir des travaux de Wilhelm Hofmayr. Il est à signaler que cette généalogie connaît de nombreuses variantes, les relations de parentés entre les différents individus pouvant varier selon les informateurs locaux. 

 

 

Concernant la généalogie des successeurs de Nyikang, voir Arbre généalogique des rois Shilluk.

Bibliographie 

 

 

 

 

Genealogie mythique des Shilluk
Généalogie fictive